Kentwood (Louisiana), EUA
 Kentwood (Michigan), EUA

Vegeu també 
 Kenwood